Drechsel ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Johann von Drechsel (1751–1817), österreichischer Feldmarschall-Lieutenant 
 Auguste Drechsel deutsche Politikerin (USPD)
 Bart Drechsel (* 1952), Bobfahrer von den Niederländischen Antillen
 Bernd Drechsel (1953–2017), deutscher Ringer
 Daniel Drechsel-Grau (* 1976), deutscher Regisseur
 Edmund Drechsel (1843–1897), physiologischer Chemiker
 Ewald Drechsel (1926–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Friedrich Carl von Drechsel (1740–1827), brit.-hannoverscher General der Infanterie
 Gottfried Drechsel (1928–2009), deutscher Politiker (SED), MdV, Funktionär der VdgB
 Hans Drechsel (1904–1946), deutscher Kommunalpolitiker (NSDAP)
 Herwig Drechsel (* 1973), österreichischer Fußballspieler 
 Karl Joseph von Drechsel (1778–1838), bayerischer Generalpostmeister
 Karlheinz Drechsel (1930–2020), deutscher Musikjournalist 
 Kerstin Drechsel (* 1966), deutsche Künstlerin
 Margot Drechsel (1908–1945), deutsche KZ-Aufseherin
 Max Drechsel (1900–1960), deutscher Politiker (SPD), MdL Bayern
 Max Ulrich Graf von Drechsel (1911–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer
 Oliver Drechsel (* 1973), deutscher Konzertpianist

 Sammy Drechsel (1925–1986), deutscher Kabarettist und Sportreporter
 Thomas Drechsel (* 1987), deutscher Schauspieler
 Walter Drechsel (1902–1977), deutscher Politiker (FDP)
 Wolfgang Drechsel (* 1951), deutscher evangelischer Theologe

Familie:

 Drechsel (Adelsgeschlecht), bayerisches Adelsgeschlecht

Siehe auch:

 Drexel, Drexl